Zephyrus ist der akademische Beiname folgender Personen:

 Leonhard Ursinus (1618–1664), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina, Zephyrus I. (1661)
 Matthias Tiling (1634–1685), deutscher Universalgelehrter und Mitglied der Leopoldina, Zephyrus II. (1674)
 Andreas Ernius (17./18. Jh.), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina, Zephyrus III. (1685)

Zephyrus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Valerius Zephyrus, antiker römischer Ziseleur beziehungsweise Toreut

Siehe auch:

 Zephyr